Геннадий Заха́ров:
 Захаров, Геннадий Иванович (1940—2012) — советский контр-адмирал.
 Захаров, Геннадий Михайлович (1922—1969) — Герой Советского Союза.